

Cinema 
 Style – film indiano del 2001 diretto da N. Chandra
 Style – film indiano del 2001 diretto da Lawrence Raghavendra

Musica 
 Style – casa discografica italiana attiva negli anni Sessanta e Settanta
 Style – gruppo musicale svedese
 Style – album di Gianni Oddi del 1974
 Style – album dei Cameo del 1983
 Style – album dei Luna Sea del 1996
 Style – album di Namie Amuro del 2003
 STYLE 〜get glory in this hand〜 – singolo degli High and Mighty Color del 2005
 Style – singolo delle Mis-Teeq del 2003
 Style – singolo degli Orbital del 1999
 Style – singolo di Taylor Swift del 2015
 Style. – singolo di Kana Nishino del 2008

Persone 
 Style – pseudonimo del giornalista e scrittore statunitense Neil Strauss
 Charles Style – ammiraglio britannico
 Henry Style – giocatore di cricket inglese
 O.G. Style – rapper statunitense

Televisione 
 Style – serial televisivo sudcoreano trasmesso su SBS nel 2009
 Style Network – rete televisiva statunitense

Altro 
 Style – rivista femminile sudafricana
 Style – rivista maschile del Corriere della Sera
 BlackBerry Style – telefono BlackBerry

Pagine correlate 
 Styles